

Плоске — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Плоске — село, гміна Замостя, Замостський повіт, Люблінське воєводство

Плоске — озеро, Кіясовський район, Удмуртія
 Плоске — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Плоске — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Плоске — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Плоске — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Плоске — село, Третьяковський район, Алтайський край

Плоске — село, округ Кошице-околиця, Кошицький край

Плоске — озеро, Івано-Франківська область, Верховинський район
 Плоске — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Плоске — село, Волинська область, Ковельський район
 Плоске — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Плоске — село, Закарпатська область, Мукачівський район
 Плоске — село, Київська область, Броварський район
 Плоске — село, Київська область, Білоцерківський район
 Плоске — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Плоске — село, Львівська область, Самбірський район
 Плоске — село, Одеська область, Подільський район
 Плоске — село, Полтавська область, Полтавський район
 Плоске — село, Рівненська область, Рівненський район
 Плоске — село, Тернопільська область, Тернопільський район
 Плоске — село, Тернопільська область, Кременецький район
 Плоске — село, Харківська область, Куп'янський район
 Плоске — село, Черкаська область, Черкаський район
 Плоске — село, Чернігівська область, Ніжинський район

Див. також 
 Плоска